«Правосудие» () — американский детективный телесериал, премьера телесериала состоялась 18 марта 2019 года на американском телеканале ABC.

10 мая 2019 года канал ABC закрыл телесериал после одного сезона.

Сюжет 
Майя Трэвис — окружной прокурор Лос-Анджелеса, принимает участие в скандальном деле по обвинению известного актёра в двойном убийстве. Потерпев неудачу, она переезжает в Вашингтон и пытается начать новую жизнь. Спустя несколько лет Майе выпадает шанс восстановить справедливость, когда тот же актёр становится главным подозреваемом в другом деле.

В ролях

Основной состав 

 Робин Танни - Майя, прокурор, которая брала перерыв на 8 лет после неудачного дела. Она возвращается в суд, чтобы посадить актера, который убивает своих девушек.
 Адам Рэйнер - Мэтью, бывший напарник главной героини, с которым у них 8 лет назад намечался роман. Сейчас он женат и планирует построить карьеру. Именно он возвращает главную героиню для раскрытия дела.
 Адевале Акинойе-Агбаже - Севви, знаменитый актер, которого 8 лет назад обвиняли в убийстве жены, но его оправдали. В настоящее время его снова обвиняют в убийстве девушки, с которой он встречался.
 Скотт Коэн - Эзра, адвокат актера, который не играет по честным правилам, идет напролом и планирует спасти актера от тюрьмы.

Второстепенный состав

Обзор сезонов

Эпизоды

Сезон 1 (2019)

Производство

Разработка

Кастинг

Съемки

Примечания 

Телесериалы по алфавиту
Телесериалы США, запущенные в 2019 году
Телесериалы США, завершённые в 2019 году